Spygate peut faire référence à :
 l'affaire Plame-Wilson ;
 les affaires d'espionnage en Formule 1 en 2007 ;
 l'affaire des enregistrements en National Football League en 2007.
 Spygate (présidence de Donald Trump)